Ричард Блекмор може да се отнася за:

 Ричард Блакмор – Ричард Додридж Блекмор, английски писател
 Ричи Блекмор - хардрок китарист от съставите Рейнбоу и Дийп Пърпъл